Op de Australian Open 2015 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 21 tot en met 30 januari 2015.

Toernooisamenvatting 
Het als eerste geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci werd in de derde ronde uitgeschakeld door het zestiende reekshoofd, Julia Görges / Anna-Lena Grönefeld.

Het toernooi werd gewonnen door het ongeplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová. Zij versloegen in de finale het veertiende reekshoofd, Chan Yung-jan en Zheng Jie, met 6-4 en 7-6. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mattek-Sands had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Šafářová vier.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Barbora Záhlavová-Strýcová uit Tsjechië waren als dertiende geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Chan Yung-jan en Zheng Jie. Haar landgenote Kiki Bertens speelde samen met de Zweedse Johanna Larsson – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van het Duitse koppel Julia Görges en Anna-Lena Grönefeld.

De Belgische Kirsten Flipkens en Dominika Cibulková uit Slowakije bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer speelde samen met de Amerikaanse Coco Vandeweghe – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.3)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2015